Singa (mitologia) — figura da mitologia do povo Batak da Sumatra Setentrional
Singa (distrito) — do Peru
Singa (Sudão) — cidade
Villa Romana de Singa - sítio arqueológico no concelho de Ferreira do Alentejo, em Portugal

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia